Il pero è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Questo termine può riferirsi anche a:
 Pero – cognome italiano
 Pero – figura araldica
 Pero – figura della mitologia romana, protagonista del racconto Caritas romana
 Però – figura della mitologia greca, figlia di Neleo e Clori
 Pero – stazione della Metropolitana di Milano

Geografia
Italia
 Pero – comune della città metropolitana di Milano
 Pero – frazione di Breda di Piave in provincia di Treviso
 Pero – frazione del comune di Varazze in provincia di Savona

Altri progetti